Leopold Mozart (1719–1787), een Oostenrijkse componist, vader van Wolfgang en Maria Anna (Nannerl)
 Maria Anna Mozart (1751–1829), "Nannerl", zus van Wolfgang
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), componist en verreweg de beroemdste van de familie Mozart 
 Carl Thomas Mozart (1784–1858), zoon van Wolfgang
 Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844), componist, zoon van Wolfgang 
 Mozart (schip, 2000), chemicaliëntanker